Флаг Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 мая 2008 года решением Совета Заволжского городского поселения № 28 и 25 июня 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4118.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее голубую волнистую полосу в 1/5 ширины полотнища, отстоящую от нижнего края полотнища на 3/10 от ширины полотнища (по осевой линии) и над полосой — изображение красно-жёлто-зелёной радуги из герба поселения, общей шириной 1/5 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Город Заволжск возник в 1870-х годах на левом берегу Волги, напротив города Кинешма. Развитие города началось в середине XIX века со строительством бумагопрядильной и бумаготкацкой фабрики (позднее — фибровая фабрика) и открытием в 1871 году — сернокислотного завода (одного из старейших в России химических предприятий). Основным промышленным предприятием современного Заволжска является химический завод, основной продукцией которого являются краски. Долгое время связь Заволжска с остальной частью Ивановской областью осуществлялась паромом, что значительно затрудняло развитие города и района. Строительство моста через Волгу и его открытие в ноябре 2003 года имели огромное значение в жизни города и всего населения Заволжского района. Всё это языком символов и аллегорий отражено на флаге городского поселения.

Волнистая голубая полоса — символизирует великую русскую реку.

Радуга над голубой полосой — аллегорически символизирует мост, соединяющий два города, а её разноцветье — символизирует химический завод. Радуга как небесный знак — символ встречи Неба и Земли, символ дороги в рай (границы между внешним миром и раем), предзнаменование счастливых событий.

Чайка, парящая на фоне радуги — символ свободы, устремлённости, возвышенности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания 

Флаги с изображением чайки
Радуга в геральдике